Футбольная лига Англии в сезоне 1951/52 — 54-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал «Манчестер Юнайтед». Второй дивизион выиграл «Шеффилд Уэнсдей», Третий северный дивизион — «Линкольн Сити», Третий южный дивизион — «Плимут Аргайл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Бомбардиры

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Примечания

Ссылки 
 Футбольная лига 1951/52 на RSSSF.com 

1951
Английский чемпионат
Английский чемпионат
Спорт в Великобритании в 1951 году